Zoétgomdé peut désigner :
 Zoétgomdé, la localité située dans le département d'Arbollé au Burkina Faso
 Zoétgomdé, la localité située dans le département de Salogo au Burkina Faso
 Zoétgomdé, la localité située dans le département de Soaw au Burkina Faso

Homonymie de localités